Эль-Ва́лье () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-де-Лекрин. Занимает площадь 25,91 км². Население — 1130 человек (на 2010 год). С 1975 года включает поселения Мелехис, Рестабаль и Салерес — после утраты ими статуса муниципалитетов. Муниципальный орган власти (аюнтамьенто) находится в Рестабале.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Гранады